VRI steht für:
 Vibration Response Imaging, bildgebendes Verfahren in der Humanmedizin
 Victoria Regina Imperatrix, die Königin Victoria (Vereinigtes Königreich)

VRI